Świątynie pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny

 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Krakowie
 Bazylika Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Leżajsku
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Piotrkowicach
 Bazylika kolegiacka Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Pułtusku
 Kościół i klasztor Reformatów w Wieluniu
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Zamościu
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Żelechowie
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i klasztor Brygidek w Grodnie
 Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Kretyndze
 Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu
 Kościół i klasztor pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Skępem

Zobacz też 
 parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
 kościół św. Marii

!